Il Friuli Isonzo Riesling Italico è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: abbastanza intenso e caratteristico, delicato e gradevole.
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Piatti di Pesce, in particolar modo zuppa e risotto ai gamberetti. Consigliato anche per formaggio tipo latteria.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  28,7  
Gorizia  (1991/92)  30,1  
Gorizia  (1992/93)  30,24  
Gorizia  (1993/94)  30,24  
Gorizia  (1994/95)  30,1  
Gorizia  (1995/96)  20,3

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling Italico